Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati () — державний гімн Есватіні. Офіційно затверджений у 1968 році після проголошення незалежності. Слова написав Андреасе Еноке Фаньяна Сімелане. Музику склав Девід Кеннет Рікрофт.

Текст гімну 
 Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati;
 Siyatibonga tonkhe tinhlanhla;
 Sibonga iNgwenyama yetfu.
 Live netintsaba nemifula.

 Busisa tiphatsimandla takaNgwane;
 Nguwe wedvwa Somandla wetfu;
 Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
 Simise usicinise, Simakadze.

Англійська версія тексту 
O Lord our God, bestower of the blessings of the Swazi;
We give Thee thanks for all our good fortune;
We offer thanks and praise for our King
And for our fair land, its hills and rivers.

Thy blessings be on all rulers of our Country;
 Thine alone is our Lord;
We pray Thee to grant us wisdom without deceit or malice.
Establish and fortify us, Lord Eternal.

Див. також 
 Герб Есватіні
 Прапор Есватіні

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Есватіні
Есватіні
Есватіні
Музика Есватіні